Натуральне число 56
 56 рік до нашої ери
 56 рік нашої ери